Det här är en lista över USA:s delstater, sorterade efter befolkningstäthet. Siffrorna kommer från folkräkningen år 2000, utförd av United States Census Bureau.

Se även 
 Lista över USA:s delstater efter folkmängd
 Lista över USA:s delstater efter storlek

Externa länkar 
 Delstater efter folkmängd. United States Census Bureau.
 GCT-PH1-R. Befolkning, hushåll, yta och befolkningstäthet (sorterat efter folkmängd): 2000. United States Census Bureau.

USA:s delstater efter befolkningstäthet
Delstater, befolkningstäthet